1918 км — остановочный пункт Свердловской железной дороги на линии Екатеринбург – Тюмень, на 1918 км главного хода Транссиба. Расположен в Богдановичском районе Свердловской области, в 5 км восточнее узловой станции Богданович.

Состоит из двух низких боковых пассажирских платформ с пандусами и металлическими ограждениями. Настил между платформами отсутствует. Примерно в 1 км западнее расположен неохраняемый ж.д. переезд с автодорогой от села Коменки к автотрассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень. Непосредственно к остановочному пункту какие-либо подъезды со стороны населённых пунктов и автодорог отсутствуют.

Пригородное сообщение

См. также 
 Список железнодорожных станций, остановочных и обгонных пунктов Свердловской области

Примечания 

Остановочные пункты Тюменского региона Свердловской железной дороги